Karl Ditters von Dittersdorf (1739-99) – austriacki kompozytor, skrzypek, współtwórca niemieckiej opery komicznej. 
 nazwy geograficzne w Niemczech:
 Dittersdorf – dzielnica Berga/Elster
 Dittersdorf – dzielnica Glashütte
 Dittersdorf – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Orla